Масидонија се може односити на:
 Масидонија (Ајова)
 Масидонија (Илиноис)
 Масидонија (Охајо)
или:
 Маседонија (Алабама)